El término Ivrea puede referirse a:

Geografía 
 Ivrea, una ciudad situada en Italia;
 Marca de Ivrea, un antiguo estado italiano con capital en la ciudad de Ivrea.

Empresas 
 Éditions Ivrea, editorial francesa antiguamente llamada Champ libre;
 La Editorial Ivrea, que publica manga en Argentina y España.